Дрмановићи су насеље у Србији у општини Нова Варош у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 364 становника.

Демографија 
У насељу Дрмановићи живи 288 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,2 година (38,1 код мушкараца и 40,5 код жена). У насељу има 106 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,47.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Новој Вароши
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији